Фи́нно-угрове́дение — название может означать:

 Финно-угроведение — гуманитарная научная дисциплина.
 «Финно-угроведение» — научный журнал, издающийся в Йошкар-Оле.